Ю́рий Со́болев:
 Соболев, Юрий Алексеевич (1935—1983) — советский инженер, специалист в области машиностроения.
 Соболев, Юрий Васильевич (1887—1940) — русский, советский искусствовед, литературный и театральный критик.
 Соболев, Юрий Геннадьевич (род. 1954) — советский хоккеист, российский тренер.